Idiotismo – in linguistica, sinonimo di frase idiomatica
Idiotismo – in linguistica, sinonimo di regionalismo
Idiotismo – in medicina, sinonimo di idiozia